Бенехама (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Виналопо. Занимает площадь 34,89 км². Население — 1707 человек (на 2021 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Benejama
 Web dedicada a la localidad
 Índice de estadística municipal de Benejama
 Benejama en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
  

Муниципалитеты Аликанте